Reuschbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Reuschbach (Aubach), Nebenfluss des Aubachs in Montabaur, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Reuschbach (Dünnbach), Nebenfluss des Deimerbaches (Dünnbachs) in Korweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Reuschbach (Mohrbach), Nebenfluss des Mohrbachs in Steinwenden, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Reuschbach ist der Name folgender Ortschaften:

 Reuschbach (Niedermohr), ein Ortsteil von Niedermohr im Landkreis Kaiserslautern